DBL — скорочення 

 DBL— Dansk biografisk leksikon